Loudon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Loudon Township (Illinois)
 Loudon Township (Carroll County, Ohio)
 Loudon Township (Seneca County, Ohio)